Чемпионаты мира по бобслею и скелетону — спортивные соревнования по бобслею и скелетону, проводимые Международной федерацией бобслея и тобоггана (в данном случае под словом «тобогган» подразумевается «скелетон»).

Чемпионаты мира по бобслею проводятся с 1930 года. Изначально программа чемпионата включала только состязания мужских четвёрок, но годом позже стали разыгрываться и награды в двойках. Первый чемпионат мира по скелетону прошёл в 1982 году. Женские бобслей и скелетон появились в программах чемпионатов мира в 2000 году (первое время мужские и женские чемпионаты по бобслею проходили раздельно). С 2004 года бобслейный и скелетонный чемпионаты мира были объединены в одно спортивное мероприятие. Соревнования между смешанными командами стали проводиться с 2007 года.

Чемпионаты мира

Общая статистика по медалям

Бобслей

Скелетон

Комбинированные соревнования

См. также 
 Бобслей на Олимпийских играх
 Скелетон на Олимпийских играх
 Кубок мира по бобслею
 Кубок мира по скелетону
 Чемпионат Европы по бобслею и скелетону

Примечания

Ссылки 
 О чемпионатах мира по бобслею и скелетону
 Чемпионы мира по бобслею среди мужских двоек 
 Чемпионы мира по бобслею среди женских двоек 
 Чемпионы мира по бобслею среди мужских четвёрок 
 Чемпионы мира по скелетону среди мужчин 
 Чемпионы мира по скелетону среди женщин 
 Чемпионы мира среди смешанных команд по бобслею и скелетону